Bibow steht für:

 Bibow, Gemeinde im Osten des Landkreises Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland)
 Bibow (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht mit gleichnamigem Stammhaus Bibow im Amt Crivitz

Bibow ist der Nachname folgender Personen:

 Erich von Bibow (1873–1937), preußischer Major 
 Hedwig von Bibow, deutsche Opernsängerin 
 Helmut Bibow (1914–1973), deutscher Graphiker und Illustrator
 Jörg Bibow, Ökonom 
 Eckhard Bibow (1930–2022), deutscher Diplomat

Siehe auch
 Bibo
 Bibowsee, See auf dem Gemeindegebiet von Bibow in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb der Sternberger Seenlandschaft